Bozan bzw. Bozán steht für

 Bozan, Dorf im Norden des Iraks
 Sofía Bozán (1904–1958), argentinische Tangosängerin und Schauspielerin